Спортхолл «Колизей» — многоуровневый спортивный комплекс, расположенный в Грозном.

Общая информация 
Вместимость составляет 4200 человек, общая площадь — 8000 м², площадь арены — 520 м², высота здания — 27 м. Арена легко трансформируется в спортивную, цирковую, эстрадную или подиум для показа мод. Здесь регулярно проводятся крупные всероссийские и международные соревнования по различным видам единоборств, концерты, цирковые представления.

В нижней части здания находятся тренажёрный зал и зал боевых единоборств. На втором ярусе расположены административный блок, подиум для выхода спортсменов, VIP-ложа. На третьем уровне находятся трибуны, разделенные на сектора. В южном секторе находятся места для представителей средств массовой информации.

Открыт 5 октября 2014 года. Открытие было приурочено ко Дню города. В этот день состоялись первые соревнования в стенах нового здания — турнир по смешанным единоборствам АСВ 10 «Coliseum Time».

Проводившиеся мероприятия 
 Чемпионат России по греко-римской борьбе 2016 года.
 Боксёрский поединок за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA Руслан Чагаев — Лукас Браун (5 марта 2016 года).

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Спортивные сооружения Грозного
Стадионы, построенные в 2014 году
Многофункциональные стадионы России
Здания и сооружения, построенные в 2014 году в России
2014 год в Чечне
Здания и сооружения, заложенные в 2013 году